Ferro - em inglês, iron.
 Iron - comuna francesa localizada no departamento de Aisne.
 Iron Butterfly - banda de hard rock e rock psicodélico estadunidense.
 Iron Maiden - banda de heavy metal britânica.
 Iron Savior - banda de power metal alemã.
 Iron Brasil - Equipamentos Industriais 
 Iron - Equipamentos Industriais

Veja também 
 Condado de Iron
 Iron City
 Iron Man